Альфа Единорога (α Mon, α Monocerotis) — звезда в экваториальном созвездии Единорога.

Альфа Единорога — ярчайшая звезда в созвездии Единорога и находится в конце своего жизненного цикла. Внутренние изменения вызывают «раздувание» газа в звезде.

Звезда относится к классу жёлтых гигантов и имеет видимую звездную величину 3,93 (видна невооружённым глазом). Она расположена в 144 световых годах от Земли.

Примечания

Ссылки 
 Альфа Единорога на SIMBAD

Объекты Байера
Объекты Флемстида